Власні назви:

 Новий шлях — агрофірма, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю, яке утворилося в лютому 2000 року.
 Новий шлях (газета) — український тижневик, орган «Українського національного об'єднання (УНО)», який у Канаді виходить з 1930 року.
 Новий шлях (районна газета)
 
Населені пункти

 Новий Шлях